

Astronomia 
 M17 – Mgławica Omega

Wojsko 
 M17 MGMC – amerykańskie działo samobieżne.
 M17 – oznaczenie M16 MGMC stosowane przez armie Francji i Belgii
 Karabin Bushmaster M17S – amerykański karabin samopowtarzalny
 Maska przeciwgazowa M17 – amerykańska maska przeciwgazowa

Transport 
 Droga magistralna M17 (Ukraina) – ukraińska droga samochodowa